

Geografia

Russia
 Konopljanka – centro abitato dell'Oblast' di Čeljabinsk
 Konopljanka – centro abitato dell'Oblast' di Kirov
 Konopljanka – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Lyskovskij rajon
 Konopljanka – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Perevozskij rajon
 Konopljanka – centro abitato dell'Oblast' di Orël
 Konopljanka – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk
 Konopljanka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov
 Konopljanka – centro abitato dell'Oblast' di Ul'janovsk

Ucraina
 Konopljanka – centro abitato dell'Ucraina

Persone
Jevhen Konopljanka – calciatore ucraino